Tre unità della marina militare polacca hanno portato il nome di ORP Kujawiak (in onore della regione storica polacca della Cuiavia):

 ORP Kujawiak (1921) – torpediniera varata l'11 aprile 1917 come A-68 della Kaiserliche Marine e radiata il 6 aprile 1939.
 ORP Kujawiak (L72) – cacciatorpediniere della classe Hunt, varato il 30 ottobre 1940 come HMS Oakley della Royal Navy ed affondato il 16 giugno 1942 per l'urto con una mina durante la battaglia di mezzo giugno.
 ORP Kujawiak (1955) – sommergibile della classe M, varato nel 1940 per la marina sovietica come M-104 e radiato nel 1966.